Weinberg, Vainberg:
 Margareta Sterian, née Weinberg (1897, Buzău  1992), o pictoriță, scriitoare și traducătoare românca
 Mișu Weinberg (1907  1974), colecționar de artă român
 Steven Weinberg (1933–2021), un fizician evreu-american
 Mike Weinberg (* 1993, Los Angeles), un actor american

Vezi și 
 Weinberger

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Toponime germane